J'ai deux amours, chanson créée par Joséphine Baker en 1930 pour la revue du Casino de Paris ;
 J'ai deux amours, téléfilm de 115 minutes réalisé par Caroline Huppert en 1995 et diffusé pour la première fois en 1996 ;
 , album de Dee Dee Bridgewater sorti en 2005 ;
 J'ai deux amours, mini-série créée par Clément Michel et diffusée en 2018.